Гелл Сіоффі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Гретхен Магерс.

Катарина Малеєва виграла титул, перемігши у фіналі Зіну Гаррісон з рахунком 6–3, 2–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Зіна Гаррісон (фінал)
  Катарина Малеєва (переможниця)
  Стефані Реге (півфінал)
  Лариса Савченко (2-ге коло)
  Гелен Келесі (1-ше коло)
  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Гелл Сіоффі (2-ге коло)
  Лейла Месхі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Indianapolis Draw

Virginia Slims of Indianapolis
Тур WTA 1988